Melodifestiválen 2016 — 56-й ежегодный шведский песенный конкурс, на котором Швеция выбирала своего представителя на Евровидение-2016, которое прошло в самой же Швеции. Ведущими конкурса 2016 года стали 8 человек. Один постоянный ведущий — Джина Дирави, а остальные 7 человек выполняли роли соведущих шоу и сменяли друг друга на каждом этапе конкурса.

Формат 

По сравнению с прошлым годом, формат фестиваля не изменился. Так же, 28 участников разделены на 4 полуфинала. Из каждого полуфинала напрямую в финал выходят две лучшие песни. Песни, которые занимают 3-е и 4-е места проходят во «Второй шанс». В финале участвуют 12 песен: восемь прошедших напрямую из полуфиналов и четыре лучшие песни из «Второго шанса». В финале, с помощью зрительского голосования, и голосования профессионального международного жюри, определяется победитель конкурса и представитель Швеции на конкурсе песни Евровидение 2016.

Шоу 

Примечание: * Изначально вторым ведущим второго полуфинала была Шарлотта Перелли, но позже была снята в связи со скандалом.

Песни-участницы 

Двадцать восемь конкурсных песен были объявлены в ходе пресс-конференции 30 ноября 2015 года.

Среди авторов конкурсных песен бывшие победители Мелодифестивалена Томми Nilsson (1989) и Мартин Стенмарк (2005). Так же, Криста Сиегфридс участвовала в Евровидении в 2013 году, где она представляла Финляндию. Не мало участников участвовавших в Мелодифестивалене ранее: Эйс Уайлдер, After Dark, Анна Бук, Давид Линдгрен, Долли Стайл, Иса, Linda Bengtzing, Маттиас Андреассон, Молли Петерсон Хаммар, Молли Санден, Оскар Зия, Panetoz, Патрик Исакссон, Пернилла Андерссон, Самир и Виктор, Swingfly и Уно Свеннингссон. В дополнение к тому, Молли Санден представляла Швецию на Детском Евровидении 2006.

4 февраля 2016 года, SVT провёл пресс-конференцию, где объявили, что песня Анны Бук «Himmel för två», написанная Sven-Inge Sjöberg, Lennart Wastesson, Larry Forsberg и Camilla Läckberg дисквалифицирована. Дисквалификация прошла за два дня до выступления в первом полуфинале, когда выяснилось, что песня ранее участвовала в стадии прослушивания молдавского национального отбора на Евровидение 2014 под названием «Taking Care of a Broken Heart» с текстом на английском языке.

Полуфиналы

1-й полуфинал 

Полуфинал прошёл 6 февраля в Гётеборгском Скандинавиуме. Ведущими полуфинала были Джина Дирави и Петра Меде.

В интервал-акте полуфинала выступила известная испанская группа Las Ketchup со своим хитом «The Ketchup Song».

Примечание: * Песня Анны Бук «Himmel för två» была дисквалифицирована 4 февраля после того, как видео репетиции было опубликовано каналом SVT в интернете. Пользователи заметили, что данная песня, только в англоязычном варианте, участвовала в молдавском отборе на Евровидение 2014. Данный факт нарушает правило конкурса о том, что песня не должна издаваться ранее 1 сентября предыдущего года. Вследствие чего, каналом было принято решение о дисквалификации песни, но в самом полуфинале песня приняла участие, как выступление вне конкурса.

 Количество голосов (звонки, смс, приложение): 4 389 687.
 Собранные средства: 477 689 шведских крон.
 Телезрители: 3 279 000 зрителей.

2-й полуфинал 

Полуфинал прошёл 13 февраля в Мальмё, на Мальмё Арене. Ведущей полуфинала была Джина Дирави.

Изначально второй ведущей должна была стать Шарлотта Перелли, но в связи со скандалом, появившимся перед начало конкурса, она была снята с этой роли. Шарлотта не являлась ведущей лишь официально, потому что помогала вести шоу Джине, а также выступила в интервал-акте полуфинала.

 Количество голосов (звонки, смс, приложение): 4 647 934.
 Собранные средства: 487 371 шведских крон.
 Телезрители: 3 167 000 зрителей.

3-й полуфинал 
Полуфинал прошёл 20 февраля в Норрчёпинге на арене Himmelstalundshallen. Ведущей полуфинала была Джина Дирави, а её со ведущим Henrik Schyffert.

Открывали полуфинал ведущие Джина Дирави и Henrik Schyffert, они исполнили кавер песни Queen и Дэвида Боуи — «Under Pressure».
В интервал-акте было выступление Стендап комика и выступление Джины Дирави под название «Love Story».

 Количество голосов (звонки, смс, приложение): 4 389 051
 Собранные средства: 425,474 шведских крон.
 Телезрители: 3 241 000 зрителей

4-й полуфинал 

 Количество голосов (звонки, смс, приложение): 4 590 446
 Собранные средства: 627 471 шведских крон.
 Телезрители: 3 079 000 зрителей

Второй шанс 

Участники второго шанса будут распределены по парам после проведение четвёртого полуфинала продюсерами конкурса.

 Количество голосов (звонки, смс, приложение): 6 059 917
 Собранные средства: 441 413 шведских крон.
 Телезрители: 2 921 000 зрителей

Финал

Результаты 

 Количество голосов (звонки, смс, приложение): 12 634 477
 Собранные средства: 2 174 489 шведских крон.
 Телезрители: 3 464 000 зрителей

Наивысшая оценка 12 баллов

Глашатаи 
Ниже приведен список глашатая международного жюри шведского отбора:
  — Деян Кукрич
  — Клитос Клиту
  — Ольга Саламаха
  — Даниель Деккер
  — Март Нормет
  — Тали Эшколи
  — Никола Калиджиоре
  — Майя Кеуц (представительница Словении в Евровидении 2011)
  — Брюно Берберес
  — Стиг Карлсен
  — Стефани Верретт

Рейтинги 
Все шесть шоу конкурса были показаны по телевидению в прямом эфире на SVT1 и SVT WORLD, а также транслировались онлайн через сервис SVT Play. Шоу также транслировались по радио на Sveriges Radio P4 с комментариямиCarolina Norén и Ronnie Ritterland. В финале также транслировалось на SVT24, а также с помощью мобильного приложения SVT 360, что позволило пользователям просматривать финал в формате 360 градусов с первого ряда Фрэндс Арены. Международные трансляции конкурса проходили в Исландии на телеканале RÚV, в Норвегии на NRK3, а также на финском Yle Fem1.

Marcel Bezençon Award 2016 

Marcel Bezençon Award — награда присуждаемая ежегодно по окончании Мелодифестивалена в трёх категориях. Победителей определяют пресса, авторы песен и победители Мелодифестивалена. Премия была учреждена Кристером Бьоркманом и Ричардом Херрейем и была названа в честь основателя Евровидения.

Победители будут определены после окончания конкурса.

Евровидение 2016 

На конкурсе Евровидение 2016 Франс набрал 261 балл и занял 5 место.

Примечания

Ссылки 
  Melodifestivalen Official Site

Мелодифестивален
Евровидение-2016